

Italia
Chiesa dell′Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Fossalta di Piave
Chiesa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Suzzara

Germania
Chiesa dell′Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Colonia